Challes – Sarthe
Challes-la-Montagne – Ain
Challes-les-Eaux – Savoia